Храст може бити:

 Храст, род листопадног и зимзеленог дрвећа и жбуња из породице букава
 Храст (старословенска митологија)

или

 Храст (Хрудим), град у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Храст (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Храст (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Храст (Плзењ-град), насељено мјесто у округу Плзењ-град, Плзењски крај, Чешка Република